Kandelbächle ist ein Gewässername:

 Kandelbächle, Oberlauf am Kandel des Altersbach (Elz), linker Zufluss der Elz (zum Oberrhein) in Kollnau, Stadt Waldkirch, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Kandelbächle (Glotter), rechter Zufluss vom Kandel-Ausläufer Harterer Felsen der Glotter nach dem Gschwanderhof von Oberglottertal, Gemeinde Glottertal, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kandelbach